Pio IX (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Pio IX (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Pius IX, paus van 1846-1878

Zie ook 
 Pie-IX, doorverwijspagina